Gag Reflex ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Jonni Darkko und des Studios Evil Angel. 

Die Reihe wird dem Genre Blowjob und POV zugeordnet. Die Szenen haben den bei Blowjob oder Deepthroating möglichen Würgreflex zum Gegenstand.

Darsteller 
 Gag Reflex 1 (2013): Allie Haze, Aria Arial, Bailey Blue, Cameron Canada, Skin Diamond, Luna Kitsuen, Heather Vahn, Mia Rider, Adrianna Nicole, Gabriella Paltrova, Jynx Maze
 Gag Reflex 2 (2016): Kaylani Lei, Blair Williams, Kristina Rose, Cali Carter, Jonni Darkko, Morgan Lee, Lucy Doll, Kimberly Chi, Mia Rider, Nyomi Star, Filthy Rich (II), Moe „The Monster“ Johnson
 Gag Reflex 3 (2018): Alina Lopez, Kendra Spade, Aidra Fox, Jynx Maze, Lily Adams, Jonni Darkko, Lily Lane, Eden Sin, Lana Croft

Auszeichnungen 
 2019: AVN Award – Best Oral Movie

Nominierungen 
 2014: AVN Award - Nominee: Best Oral Release
 2014: AVN Award - Nominee: Best Oral Sex Scene (Heather Vahn, Jonni Darkko, Winston Burbank)
 2017: AVN Award - Nominee: Best Oral Movie
 2017: AVN Award - Nominee: Best Oral Sex Scene (Jonni Darkko, Kristina Rose, Moe Johnson)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film